Marcos Rivera puede hacer referencia a:

 Marcos Rivera, pintor peruano;
 Marcos Rivera Miranda, nadador español.